Onderdistrict in Indonesië
 Candipuro (onderdistrict van Lampung Selatan), een onderdistrict in het regentschap Lampung Selatan, Lampung, Sumatra 
 Candipuro (onderdistrict van Lumajang), een onderdistrict in het regentschap Lumajang, Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Candipuro (plaats), een plaats in het onderdistrict Candipuro, regentschap Lumajang, Oost-Java
 Candipuro/Titiwangi, een plaats in het onderdistrict Candipuro, regentschap Lampung Selatan, Lampung, Sumatra